Коларово — название населённых пунктов.

Болгария 
 Коларово — село в Благоевградской области.
 Коларово — село в Силистренской области.
 Коларово — село в Старозагорской области.
 Коларово — село в Хасковской области.

Россия 
 Коларово — село в Томском районе Томской области.

Словакия 
 Коларово — город в Словакии.